(1936-2004), alpiniste britannique
  (1951- ), acteur anglais
  (1953- ), acteur anglais
  (?-1649), acteur anglais de théâtre
 John Bird Sumner (1780-1862), évêque de l'Église d'Angleterre et l'Archevêque de Canterbury
  (1924-1998), chanteur américain de gospel, auteur, compositeur et promoteur de musique
  (1850-1933), finaliste 1873 de la FA Cup
  (1876-1971)
 John Sumner (1924-2013), directeur artistique et fondateur du Melbourne Theatre Company
  (?-1772)

Source de la traduction